Но́вый Узе́нь:

 Новый Узень — название казахстанского города Жанаозен в 1964—1993 годах.
 Новый Узень — название российского города Новоузенск с 1835 года до конца XIX века.

См. также